OTS steht für:
 Obentürschließer, ein oben zu montierender Türschließer
 OpenDocument-Tabellenvorlage, eine Dateiendung
 Open Two Seater, britische Bezeichnung für Roadster
 operativ-taktisches Studium ist eine Schulung von Objektbesonderheiten wichtiger Gebäude durch Begehung (z. B. bei der Feuerwehr)
 Operativ-Technischer Sektor des MfS, die Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Stasi. Hier wurden neben operativ-technischen Geräten auch Mittel zur chemischen und fototechnischen Nachrichtenübermittlung sowie Markierungsverfahren für Personen und Papiere entwickelt
 Operator Training Simulator, Bezeichnung für einen Simulator zur Darstellung von Prozessabhängigkeiten in dynamischen Prozessmodellen. Hauptsächliche Verwendung in chemischen und petrochemischen Industrieanlagen
 Opportunity to see, in der Mediaplanung der Durchschnittskontakt
 Optisches Transportnetz, engl. „Optical Transmission Section“
 Orbital Test Satellite, Testsatelliten für die späteren Eutelsat-Satelliten
 Ordre du Temple Solaire (dt. Sonnentempler), eine apokalyptische Sekte um Joseph Di Mambro
 Organisation der Turkstaaten, internationale Organisation
 Organisation for Tropical Studies, ein Non-Profit-Konsortium von 63 Universitäten und Forschungseinrichtungen aus den USA, Lateinamerika und Australien
 organische Trockensubstanz, wird verwendet für die Quantifizierung von Biomasse
 Organized Track System
 Original Text Service in verschiedener Schreibweise, Bezeichnung bei Nachrichtenagenturen für „Presseaussendungen im Originalwortlaut“. Daneben eine eingetragene Marke von news aktuell (dpa) und als APA-OTS ein Tochterunternehmen der Austria Presse Agentur
 Off The Shelf Software, siehe auch Commercial off-the-shelf und Modifiable off-the-shelf

Ots ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Ots (1920–1975), estnischer Sänger

Ots steht für:
 (3738) Ots, ein nach Georg Ots benannter Asteroid

ots steht für:
 Estado de México Otomi (ISO-639-3-Code), eine der Otomí-Sprachen in Mexiko

OTS